Dama ima lahko več pomenov:

 spoštljiv naziv za odraslo žensko
 igralna karta z žensko figuro: pikova, srčna dama 
 dama je igra na šahovnici
 šahovska figura dama oziroma kraljica
 dama dama je latinsko ime damjaka
 DAMA je omrežni protokol
 dama - plemiški naziv

es:Dama